Stadswacht, een buitengewoon opsporingsambtenaar die toeziet op openbare orde binnen een gemeente;
Toezichthouder (overheid), een instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties.